Арка́дий Ива́нович Мелуа () — советский и российский философ и историк науки, кандидат технических наук (1985), доктор философских наук (1991), Профессор (1993). Директор и главный редактор издательства энциклопедии «Гуманистика».

Биография 
Родился род. 7 февраля 1950 года в городе Казатин, Винницкая область.

В 1973 году без отрыва от воинской службы получил инженерное образование в Ленинградском инженерно-строительном институте.

В 1974 году окончил Отделение международных отношений Университета марксизма-ленинизма ЛГК КПСС. С 1969 года служил и работал на инженерных должностях на объектах Минобороны СССР.

В КПСС принят в 1970 году политотделом Дважды Краснознамённого Балтийского флота.

С 1970 по 1974 год участвовал в сооружении учебного атомного реактора в одном из военных вузов Ленинграда, в строительстве учебных и научных корпусов Высшего военно-морского училища подводного плавания им. Ленинского комсомола в Ленинграде и других объектов.

С 1974 года ведёт научно-исследовательскую работу. Участник советского проекта колонизации Луны и создания долговременной лунной базы (научный руководитель — главный конструктор КБОМ академик В. П. Бармин, куратор в Ленинграде — профессор Н. А. Крылов), автор одних из первых в стране изобретений специальных лунных сооружений, исследовательских приборов и методов исследований и защиты сооружений. Как учёный секретарь «лунной лаборатории» в Ленинграде был привлечён к организации работ и испытаний в ряде НИИ страны.

Проходил кратковременные стажировки по картографии в МГУ им. М. В. Ломоносова, технике космических носителей в ВКА им. А. Ф. Можайского, медико-биологическим вопросам на кафедре авиакосмической медицины ВМА им. Кирова и в других учреждениях. В эти же годы начал знакомиться с научно-техническими документами семьи Нобель (в связи с патентованием способов взрывозащиты проектируемых лунных сооружений).

В конце 1970-х годов представил на международный симпозиум в Новосибирске доклад с предложениями по использованию космической технологии в гражданских отраслях; с этого времени началось его сотрудничество с академиками А. Л. Яншиным и В. П. Казначеевым. В одной из своих монографий впервые в СССР сформулировал методические принципы применения космических снимков в градостроительстве. Работал под руководством А. Л. Яншина в Научном совете по космическим исследованиям Сибири и Дальнего Востока, в Научном совете по биосфере при Президиуме АН СССР, в Комиссии по изучению природных ресурсов Земли из космоса (член бюро), в Комиссии по изучению научного наследия академика В. И. Вернадского, Комиссии по изучению творческого наследия Н. К. Рериха (председатель комиссии).

В конце 1970-х годов по программе подспутниковых исследований окружающей среды был одним из разработчиков методики и организатор лазернолокационных исследований воздушного бассейна в Ленинграде и Виннице (совместно с НИИ прикладных физических проблем БГУ и ЛенНИХИ). Участвовал под руководством В. П. Казначеева в исследованиях биополей и нетехнических сенсорных каналов передачи данных; организатор конференций по космической антропоэкологии. В 1980-е годы — участник научно-методического обеспечения экспериментов по десантированию крупных грузов в полярные районы (рукодовители группы профессор Н. П. Селиванов и полковник ВВС А. З. Сидоренко). Участвовал в войсковых учениях (1976, 1981).

Один из организаторов (совместно с академиком К. Я. Кондратьевым) и заместитель председателя Научного совета по космическим исследованиям для народного хозяйства при МКС АН СССР в Ленинграде.

В 1984 году в ИМБП (стационар) и в Звёздном городке (ГМК) успешно прошёл медицинскую комиссию по подготовке к космическим полётам. В 1985 году защитил кандидатскую диссертацию по техническим наукам («Автоматизированные системы управления космическими объектами», первый официальный оппонент — К. Я. Кондратьев). В июне 1991 года в Академии общественных наук при ЦК КПСС защитил докторскую диссертацию по философии («Методология биосферных исследований»).

Член общественных научных обществ и академий: Российская инженерная академия, Санкт-Петербургская инженерная академия, Российская академия естественных наук, Европейская академия естественных наук, Российская академия космонавтики им. К.Э. Циолковского.

С 1975 года в течение более 20 лет вёл преподавательскую работу. Автор, редактор, издатель более 1200 научных работ (изобретения, монографии, статьи и сборники, учебно-методические издания, энциклопедии), по проблемам мирного использования достижений космонавтики, экологии, истории науки и техники, специальных инженерных работ, а также некоторых аспектов развития финансового рынка в России в 1990-е годы.

Автор сценария 44-минутного кинофильма о В. И. Вернадском «Жизнь — явление космическое» (Леннаучфильм, 1988; совм. с режиссёром Л. М. Волковым). В соавторстве с В. Р. Мигуренко и В. Л. Станкевичем подготовил и опубликовал серию монографий о специалистах предприятия «Спецгидроэнергомонтаж», созданного в 1942 году для обеспечения блокадного Ленинграда электроэнергией (2008—2014). Автор биографической энциклопедии «Блокада Ленинграда» (1999).

Работал старшим научным сотрудником, директором филиала Института истории естествознания и техники РАН (1987—1995).

Учредитель (25 июня 1992) и генеральный директор (с 1995 г.) Научного издательства биографической международной энциклопедии «Гуманистика».

Член Совета директоров ОАО «Промышленно-строительный банк» (Санкт-Петербург) (1994—1996).

В 1986 году учредил общественную организацию «Международный фонд истории науки»; президент фонда.

10 августа 1989 года участвовал в передаче ледокола «Красин» на баланс Международного фонда истории науки. Ледокол использовался для ввоза в Россию подержанных машин, а затем был продан СП «Техимэкс». Позднее СП «Техимэкс» якобы планировало продажу ледокола в США в металлолом. Газетные публикации о том, что ледокол «Красин» планировался к продаже на металлолом в США, опровергнуты публикацией в 2015 году документов правительственных учреждений.

Инициатор изучения Нобелевского движения как социального феномена в истории науки и общества (1989). Деятельность Семьи Нобель рассматривает в контексте истории европейского общества второй половины XIX века — годы появления и развития Венской системы международных отношений. В сентябре 1989 года при участии посла СССР в Швеции Б. Д. Панкина обсудил в резиденции Нобелевского Фонда в Стокгольме планы изучения истории cемьи Нобель и предложил концепцию сооружения мемориального знака Альфреду Нобелю в Ленинграде у дома 24 на Петроградской набережной. Организовал конкурс на проектирование мемориального знака (1990). По согласованию с МИД СССР (куратор — Е. П. Рымко) пригласил на заседание жюри конкурса президента Нобелевского Фонда академика , исполнительного директора барона , главу семейства Нобель Sven Nobel (май 1990). После победы в конкурсе авангардного проекта (авторы С. Ю. Алипов, П. А. Шевченко, В. Н. Жуйков) организовал на средства Международного фонда истории науки сооружение мемориального знака и его открытие к 90-летию присуждения первой Нобелевской премии (октябрь 1991 года) (Решение Ленгорисполкома № 855 от 1 октября 1990 г.). Первым в СССР подписал основные документы по изучению наследия cемьи Нобель: с руководством Нобелевского фонда декларации о совместных действиях в этом направлении (1990, 1991); с Шведской Королевской академией наук о распространении в России информации о нобелевских лауреатах (1999). Сотрудничая с представлявшими Швецию в СССР и в России дипломатами , Т. Бертельманом, учёными ,  и др., способствовал проведению совместных историко-научных исследований.

Организатор двух Санкт-Петербургских симпозиумов лауреатов Нобелевских премий (1990, 1991).

Инициатор гуманитарного сотрудничества между Советским фондом культуры и Нобелевским фондом, совместно с президентами этих фондов академиком Д. С. Лихачёвым и Л. Гилленстеном подписал декларацию о сотрудничестве (1991). Участник (совместно с нобелевским лауреатом академиком Н. Г. Басовым) юбилейной Ассамблеи Нобелевского Фонда в 1991 году. Организатор и спонсор издания на русском языке фундаментального каталога Музея Нобеля (автор — Ulf Larsson) к впервые проведённой в России выставке «Альфред Нобель. Сети инноваций» (2009, при участии президента Шведской Королевской академии наук С. Линдквиста). В 2011—2012 годах организовал в Хельсинки две выставки «Семья Нобель в России» (в 2012 году — совместно с Национальным Архивом Финляндии). После выпуска в свет 14-го тома «Документов жизни и деятельности Семьи Нобель» (2014) начал публикацию ранее малоизвестных архивов семьи Нобель из различных европейских стран. Провёл экспедиции по розыску и изучению артефактов деятельности и опыта мемориализации наследия Нобелей в Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Франции, Чехии и др. странах.

Издатель серии нобелевских монографий, «Нобелевского обозрения» (на русском языке) и многотомного издания «Документы жизни и деятельности семьи Нобель». Ввёл в широкий научный оборот труды многих нобелевских лауреатов, в том числе Ивана Павлова, Ильи Мечникова, Василия Леонтьева, Ильи Пригожина, Матери Терезы. Его книги находятся в крупных библиотеках различных стран: БАН, РГБ, РНБ, Британская библиотека, Библиотека Конгресса США, Нью-Йоркская публичная библиотека, Библиотека Шведской Академии и др. Разработал и создал базу данных по нобелевской тематике: впервые обобщил многочисленные архивы семьи Нобель, хранящиеся в различных городах России и в других странах.

Основал серию биографических энциклопедий «Гуманистика», в 1990 году издал первый словник и программу биографической энциклопедии; автор и издатель первых вышедших в этой серии томов. Разработал и реализует план создания биографической базы данных и выпуска на её основе 100-томной Российской биографической энциклопедии (РБЭ) «Великая Россия» (председатель Наблюдательного совета — Я. Я. Голко), включая использование архивов русских диаспор в более чем 120 странах. В 2014 году опубликованы тт. 11-12 «Учёные-естественники немецкого происхождения» (сост. В. И. Гохнадель) и тт. 13-14 «Биографический словарь Библиотеки РАН» (ред. профессор В. П. Леонов). Предложил комплекс методов работы с терабайтными и петабайтными массивами данных при реализации плана создания РБЭ.

В 1993 году Президиумом РАН удостоен премии им. акад. А. П. Виноградова за монографию «Уроки экологических просчётов» (совм. с А. Л. Яншиным). Награждён государственными наградами (медали) и общественными знаками отличия.

Семья 
Дети: Анна (историк, библиограф), сыновья Анри (к.т. н., руководитель работ по цифровой полиграфии) и Александр (экономист, юрист, программист).

Основные работы 
 Мелуа А. И. Старт космической технологии. — М.: Наука, 1990. — 186 с.
 Уроки экологических просчётов / А. Л. Яншин, А. И. Мелуа. — М.: Мысль, 1991. — 429,[1] с.; 21 см; ISBN 5-244-00442-5
 Мелуа А. И. Ракетная техника, космонавтика и артиллерия: Биографическая энциклопедия. — СПб.: Гуманистика, 2005. 
 Мелуа А. И. Российская Биографическая Энциклопедия «Великая Россия» (серия). 2009—…
 Мелуа А. И. Документы жизни и деятельность семьи Нобель. (серия). 2009—…
 Мелуа А. И. Академия наук: Биографии. 1724—2024. — СПб.: Гуманистика, 2018-…
 Медики России. Биографии : предварительная редакция / А. И. Мелуа. — СПб.: Гуманистика, 2008. — 1016 с.
 Инженеры Санкт-Петербурга : [Энциклопедия] / А. И. Мелуа. — 2-е изд., доп. — СПб. ; М. : Изд-во Междунар. фонда истории науки, 1997. — 1040 с. : портр.; 27 см. — (Биографическая международная энциклопедия «Гуманистика»).; ISBN 5-86050-084-X (В пер.)
 Качество: Энциклопедия / А. И. Мелуа. — М.—СПб.: Гуманистика, 2001. — 559 с. — (Биографическая международная энциклопедия «Гуманистика»). — ISBN 5-86050-115-3
 Биографии учёных и инженеров в области приборостроения, изобретательства, экологии и нефтяной промышленности [энциклопедия] / А. И. Мелуа. — СПб.: Гуманистика, 2008. — 809 с.
 Санкт-Петербург. Биографии: в 3 томах / А. И. Мелуа. — СПб.: Гуманистика, 2006-. — ISBN 5-86050-249-4
 Приборостроители России: Энциклопедия / А. И. Мелуа; Под ред. С. Д. Бодрунова. — М.—СПб.: Гуманистика, 2001. — 767, [1] с. — ISBN 5-86050-139-0
 Геологи и горные инженеры России: [Энциклопедия] / А. И. Мелуа; Под ред. Н. П. Лаверова. — М.—СПб.: Гуманистика, 2000. — 703, [1] с. — (Биографическая международная энциклопедия «Гуманистика»). — ISBN 5-86050-124-2
 Энергетики России: энциклопедия / А. И. Мелуа; под ред. Д. А. Ивашинцова. — 2-е изд., доп. — М.—СПб.: Гуманистика, 2003. — 695, [1] с. — (Биографическая международная энциклопедия «Гуманистика»).
 Блокада Ленинграда: Энциклопедия / А. И. Мелуа; Под ред. С. Г. Гумена. — М.— СПб. : Гуманистика, 1999. — 671 с. — (Биографическая международная энциклопедия «Гуманистика»). — ISBN 5-86050-108-0
 Инженеры Санкт-Петербурга: Энциклопедия / А. И. Мелуа; Под ред. А. И. Федотова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.—Спб.: Гуманистика, 2003. — 1095 с. — (Биограическая международная энциклопедия «Гуманистка»). — ISBN 5-86050-167-6

Примечания

Литература 
 Рымко Е. П. М. А. Шолохов на родине Альфреда Нобеля. — СПб.: Гуманистика, 2007.

Ссылки 
 Сайт научного издательства «Гуманистика»
 Европейская академия естественных наук 
 История в биографиях людей [cерия изданий ОАО «СГЭМ» / под ред. В. Р. Мигуренко]. СПб., 2008—2014.
 Мир, труд, динамит (интервью журналу «Итоги»)
 «„Красин“ терпит бедствие» // «Санкт-Петербургские ведомости», 13.09.1991.
 Легендарный «Красин» уплывает на металлолом // «Коммерсантъ», № 035 от 02.09.1991
 История ледокола «Красин»
 Агентство федеральных расследований

Философы России
Доктора философских наук
Выпускники Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
Сотрудники ИИЕТ РАН
Историки науки
Члены КПСС
Лауреаты премии имени А. П. Виноградова